Osoby o tym nazwisku:
 Sheila Hoskin – brytyjska lekkoatletka, olimpijka

Inne:
 (12223) Hoskin – planetoida z pasa głównego asteroid